Maier
Maier József (1889–1958) pilóta

Majer
Majer József (1944) biológus

Májer
Májer József (1785–1834) teológiai doktor, székesfehérvári kanonok, országgyűlési követ
Májer József (1957) atléta, hosszútávfutó